

Санкт-Петербург — станція метро, Петербурзький метрополітен
 Москва — станція метро, Московський метрополітен